Josip Kosmatin, född 1897 i Ljubljana, var en slovensk cyklist.
Kosmatin tävlade vid olympiska sommarspelen 1924 i Paris.

Referenser
https://www.cyclingranking.com/rider/87469/josip-kosmatin

Män
födda 1897
Slovenska tävlingscyklister
Dödsår saknas
Tävlande i cykling vid olympiska sommarspelen 1924
Tävlande från Jugoslavien vid olympiska sommarspelen
Personer från Ljubljana
Slovenska idrottare under 1900-talet